Фа́нни Ефи́мовна Ню́рина (урождённая Ли́пец, в замужестве Фа́нни Ефи́мовна Ни́ренберг, декабрь , Бердичев — 29 июля ) — советский публицист, журналист и деятель юстиции, исполняющая обязанности прокурора РСФСР.

Биография 
Родилась в семье владельца суконного магазина, купца 2-й гильдии Эфроима (Фроима) Овшиевича Липеца и его жены Рейзи Янкелевны, была восьмым ребёнком в семье (старший брат — в будущем известный революционный деятель Давид Липец). В Бердичеве получила начальное образование. В 1902 году после смерти отца стала членом Бунда, часто переезжала. Так, в конце 1903 года по заданию своей организации выехала за границу и поселилась в Париже, где прожила более года и для пополнения образования посещала Высшую школу общественных наук. В 1904 году вступила в брак с Израилем Исааковичем Ниренбергом и перешла на фамилию Ниренберг (Нюрина — партийный и литературный псевдоним, ставший впоследствии частью двойной фамилии Нюрина-Ниренберг). В 1905 году, в Галиции, родила первого сына, Александра. В 1909 году, уже в России, родила второго, Шера.

Была членом редколлегии журнала «Работница», вся редакция которого была арестована в 1914 году (находилась в заключении три месяца). На протяжении последующих лет продолжала активно заниматься революционной деятельностью, Февральскую революцию встретила в Петрограде. После Октябрьской революции и в первые годы советской власти продолжала оставаться активным членом Бунда и поддерживала все меньшевистские лозунги. 

В 1918–1919 годах работала секретарём и заместителем заведующего отделом охраны труда Бердичевской городской управы, была членом городского Совета рабочих и крестьянских депутатов. В Киеве стала работать заместителем заведующего районным отделом народного образования. В начале 1920 года вышла из Бунда и вступила в РКП(б), продолжала работать в советских органах: была членом комитета Киевского губернского отдела народного образования, заведующей секцией в собесе, в ряде мест выбиралась членом Совета рабочих и крестьянских депутатов. 

В ноябре 1920 года была переведена в Москву, где занимала ряд ответственных постов, в частности, была политкомиссаром в Главном и Московском управлениях воинских учебных заведений. В июне 1922 года была назначена в женский отдел ЦК ВКП(б) на должность заведующей подотделом, где проработала более шести лет. В 1920—1930 годах была членом редколлегии журнала «Коммунистка». Опубликовала ряд публицистических работ и памфлетов о роли женщин в социалистическом строительстве, в том числе юридические материалы на эту тему.

28 сентября 1928 года Совнарком РСФСР утвердил Нюрину членом коллегии Наркомата юстиции, в котором она уже с 1 октября возглавила отдел общего надзора прокуратуры республики. В мае 1934 года стала исполнять обязанности заместителя прокурора РСФСР, в сентябре 1936 года — прокурора РСФСР. В начале августа 1937 года была неожиданно снята с должности. Формальным поводом для этого послужили аресты её родственников, в частности брата Давида. После этого некоторое время работала юрисконсультом в горпромторге, но и оттуда вскоре была уволена.

Арест и расстрел 
26 апреля 1938 была арестована. «Изобличалась» выписками из протоколов допросов уже арестованных руководящих работников органов юстиции и прокуратуры, с которыми общалась по роду службы: наркома юстиции СССР Николая Васильевича Крыленко, заместителя Прокурора СССР Григория Моисеевича Леплевского, помощника прокурора РСФСР Виктора Михайлоича Бурмистрова. Все они «изобличали» Нюрину-Ниренберг как участника антисоветской организации, якобы существовавшей в органах прокуратуры. Невзирая на следствие, длившееся три месяца и проходящее с нарушениями социалистической законности, вины не признала и никого не оговорила. 29 июля 1938 судебное заседание выездной сессии ВКВС СССР за 20 минут приговорило Нюрину-Ниренберг к расстрелу с конфискацией имущества, приговор был приведен в исполнение незамедлительно.

Семья 
 Брат — революционный деятель Давид Александрович Петровский-Липец (его жена — суфражистка и сотрудник Коминтерна Р. М. Коэн), племянник — доктор геолого-минералогических наук Алексей Давидович Петровский.
 Брат — купец Хаим Фроимович Липец, племянник — генерал-майор интендантской службы Ефраим Хаимович Липец.
 Муж — революционный деятель, журналист и историк Израиль Исаакович Ниренберг (позже Нюрнберг), сын крупного бердичевского купца Исаака Ушеровича Ниренберга, который владел доходным домом на Махновской улице и был членом попечительского комитета городской Еврейской больницы).
 Сыновья — инженер-теплотехник, специалист в области холодильных установок Александр Ефимович Ниточкин; писатель Александр Израилевич Шаров.

Публикации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 G. G. L. Alexander, F. Niurina. Women in the Soviet Union: Two impressions of the All-Russian Congress of worker and peasant women. London: Modern Books, 1929. — 67 p.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nurina, F. Women in the Soviet Union: The Role of Women in Socialist Construction. London: Martin Lawrence; New York: International Publishers, 1934. — 94 p.

Примечания 

Журналистки Российской империи
Журналистки СССР
Прокуроры РСФСР
Публицисты СССР
Юристы СССР
Репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Члены КПСС
Члены Бунда
Расстрелянные в РСФСР